Die Formel-3-Euroserie-Saison 2011 war die neunte Saison der Formel-3-Euroserie. Sie umfasste insgesamt zehn Rennwochenenden mit jeweils drei Rennen. Die Saison begann am 2. April auf dem Circuit Paul Ricard und endete am 23. Oktober auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg.

Regeländerungen

Sportliche Änderungen 
Zur Saison 2011 führte die Formel-3-Euroserie ein neues Rennformat ein. Dabei orientierte sich die Serie an der britischen Formel-3-Meisterschaft. Freitags fanden zwei Trainingseinheiten über jeweils 60 Minuten und ein 30-minütiges Qualifying statt. Am Samstag fanden zwei Rennen statt. Für die Startaufstellung des ersten Rennens, das etwa 110 km lang war, war die zweitschnellste Zeit des Qualifyings entscheidend. Anschließend wurde das zweite Rennen mit einer Länge von etwa 55 km ausgetragen. Die Startaufstellung ergab sich hierbei aus dem Resultat des ersten Rennens, wobei die ersten acht Piloten in umgekehrter Reihenfolge starteten. Sonntags fand schließlich das dritte Rennen über eine Distanz von 110 km statt. Die Startaufstellung hierfür wurde über das Qualifying am Freitag ermittelt. Als Punktesystem für die Rennen 1 und 3 wurde das Standardpunktesystem der FIA gewählt. Die ersten zehn bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Für das zweite Rennen galt das Punktesystem, welches zuvor für die Hauptrennen der Formel-3-Euroserie galt. Die ersten acht bekamen 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).

Die besten drei Piloten erhalten nach der Saison die Möglichkeit, an einem Test der Formel Renault 3.5 teilzunehmen. Der beste Neueinsteiger wurde mit einer Prämie von 50.000 Euro belohnt. Zusätzlich erhalten die beiden besten Piloten mit einem Mercedes-Benz-Motor einen DTM-Test mit Mercedes-Benz. Die beiden besten Volkswagen-Piloten erhalten die Möglichkeit, einen DTM-Audi zu testen. Die besten Piloten in der Gesamtwertung erhalten bei den Formel-1-Rennställen Mercedes Grand Prix und Red Bull Racing eine Testmöglichkeit.

Starterfeld 
Alle Teams und Fahrer verwendeten Dallara-Chassis.

Anmerkungen

Änderungen bei den Fahrern 
Die folgende Auflistung enthält bis auf Gaststarter alle Fahrer, die an der Formel-3-Euroserie-Saison 2010 teilgenommen haben.

Fahrer, die ihr Team gewechselt haben:
 Roberto Merhi: Mücke Motorsport → Prema Powerteam
 Carlos Muñoz: Mücke Motorsport → Signature

Fahrer, die in die Formel-3-Euroserie einsteigen bzw. zurückkehren:
 Daniel Abt: Deutscher Formel-3-Cup (Van Amersfoort Racing) → Signature
 Jimmy Eriksson: Deutscher Formel-3-Cup (Motopark Academy) → Motopark Academy
 Kuba Giermaziak: Porsche Supercup (VERVA Racing Team) → STAR Racing Team
 Nigel Melker: GP3-Serie (RSC Mücke Motorsport) → Mücke Motorsport
 Gianmarco Raimondo: Italienische Formel-3-Meisterschaft (Lucidi Motorsport) → Motopark Academy
 Felix Rosenqvist: Deutscher Formel-3-Cup (Performance Racing) → Mücke Motorsport
 Kimiya Satō: Japanische Formel-3-Meisterschaft (Team Nova) → Motopark Academy

Fahrer, die die Formel-3-Euroserie verlassen haben:
 Valtteri Bottas: ART Grand Prix → GP3-Serie (Lotus ART)
 António Félix da Costa: Motopark Academy → GP3-Serie (Status Grand Prix)
 Tobias Hegewald: Motopark Academy → FIA-Formel-2-Meisterschaft
 Matias Laine: Motopark Academy → GP3-Serie (Manor Racing)
 Kevin Magnussen: Motopark Academy → Britische Formel-3-Meisterschaft (Carlin)
 Edoardo Mortara: Signature → DTM (Team Rosberg)
 Adrian Quaife-Hobbs: Motopark Academy → GP3-Serie (Manor Racing)
 Alexander Sims: ART Grand Prix → GP3-Serie (Status Grand Prix)
 Christopher Zanella: Motopark Academy → FIA-Formel-2-Meisterschaft

Fahrer, die noch keinen Vertrag für ein Renncockpit 2011 besitzen:
 Mika Mäki
 Nicolas Marroc
 Jim Pla

Änderungen bei den Teams 
 ART Grand Prix stieg nach acht Jahren aus der Formel-3-Euroserie aus.

Rennkalender 
Der Rennkalender der Saison 2011 umfasste zehn Rennwochenenden. An jedem Rennwochenende fanden drei Rennen statt. Sieben Rennwochenenden fanden im Rahmen der DTM statt. Die Rennwochenenden in Le Castellet und Silverstone wurden in der Le Mans Series ausgetragen. Das erste Rennen in Hockenheim war zudem Bestandteil der FIA-Formel-3-Trophäe 2011.

Anmerkungen

Wertung

Punktesystem 
Beim ersten und dritten Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim zweiten erhielten die ersten acht des Rennens 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Für die Teamwertung zählten nur die Resultate der zwei besten Fahrer eines Teams.

Fahrerwertung

Teamwertung

Nationenwertung

Einzelnachweise 

2011
Motorsportsaison 2011